Giuseppe Callegari (1841-1906), cardinal italien 
 Gian Paolo Callegari (1909-1982), réalisateur italien
 Lorenzo Callegari (1998-), footballeur français

Voir aussi